Премьер-министр Вануату () — вторая по важности государственная должность Республики Вануату, глава правительства и всей исполнительной власти в стране.

Особенности законодательства 
Согласно Конституции премьер-министр избирается тайным голосованием парламента из числа своих членов на 4 года. Премьер-министр может непосредственно назначать или освобождать от должности министров правительства.

Премьер-министры Вануату (с 30 июля 1980 года)

Примечания 

Премьер-министры Вануату
Вануату
Вануату
Списки:Вануату